Ritch ist der Familienname folgender Personen:

 David Ritch (* 1951), Anwalt und Politiker von den Cayman-Inseln
 Jesse Ritch (* 1992), Schweizer Popsänger
 Michael Ritch (* 1981), US-amerikanischer Fußballspieler
 William Gillet Ritch (1830–1904), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Rich
 Ridge
 Ritsch